Сехемре Шедваст (также Сехемрешедвасет) — древнеегипетский фараон XVI Фиванской династии во второй переходный период.

Его тронное имя «Сехемре Шедваст» дословно переводится как «Сила Ре, спасающая Фивы», а его личное имя неизвестно. Сехемре Шедваст не фигурирует за пределами Туринского царского папируса, где он описывается как преемник царя .

Было высказано предположение, но не всеми признано, что Сехемре Шедваст может быть идентичным Сехемре-Шедтауи Собекемсафу II, поскольку их тронные имена похожи. Если это так, он мог быть женат на царице Нубхаас II, и у них мог быть сын по имени Сехемра-Упмаат Иниотеф.

Примечания 

Фараоны XVI династии